Samarytanie – grupa etniczno-religijna
 Samarytanie (organizacja) – organizacja dobroczynna
 Miłosierny Samarytanin – przypowieść biblijna

Zobacz też 
 FV104 Samaritan – ambulans wojskowy